Talmud Tora w Krakowie
 Talmud Tora w Radomiu
 Żydowska Szkoła Rzemieślnicza „Talmud Tora” w Łodzi